НХЛ в сезоне 1951-1952 — стал 35-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Рэд Уингз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Матч всех звёзд НХЛ 1951
 1951 год в спорте
 1952 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1951 год в хоккее
1952 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1951 году
Спорт в Канаде в 1952 году